

Geografia
 San Cresci – rione di San Piero a Ponti, frazione dei comuni italiani di Campi Bisenzio e di Signa, Toscana
 San Cresci in Valcava – comune italiano soppresso del Mugello, Toscana

Persone
 Santi Cresci e Crescenzione - martiri fiorentini
 Bruno Cresci (1909–...) – calciatore italiano, di ruolo mediano
 Franco Cresci (1945) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Gian Paolo Cresci (1930-1999) – giornalista italiano
 Lorenzo Cresci (XVI–XVII secolo) – pittore italiano
 Mario Cresci (1942) – fotografo italiano
 Riccardo Cresci (1983) – conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano

Altro
 Chiesa di San Cresci – chiesa parrocchiale della frazione San Cresci del comune di Campi Bisenzio, città metropolitana di Firenze
 Chiesa di San Cresci a Macioli – chiesa di Pratolino, nel comune di Vaglia

Pagine correlate
Pieve di San Cresci